Status– posizione in un contesto sociale
Status – album di Marracash
Status – singolo di Marracash